Колонија Ренасимијенто има више значења:

 Колонија Ренасимијенто (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Ренасимијенто (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Ренасимијенто (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику